Križevci ist der Name folgender Orte:

 Križevci (Slowenien), Gemeinde und Ort in Slowenien
 Križevci (Gornji Petrovci), Dorf und Ortsteil der Gemeinde Gornji Petrovci in Slowenien
 Križevci (Kroatien), Stadt in Kroatien

Personen:
Marko von Križevci († 1619), kroatischer Heiliger und Priester